Tartarus ist die lateinische Form des altgriechischen Tartaros, der Bezeichnung eines Teils der Unterwelt.

Ferner bezeichnet Tartarus:
 Tartarus (Buch), Roman von Lucas Fassnacht, 2002
 Tartarus (Gattung), eine Gattung aus der Ordnung der Webspinnen
 HMS Tartarus, den Namen von drei Schiffen der Royal Navy 
 Tartaro-Canalbianco, einen Fluss in Italien, in römischer Zeit Tartarus genannt 
 Tartarus (Düsseldorf), eine Studentenverbindung an der Kunstakademie Düsseldorf von 1885 bis 1892
 früher Weinstein, als Tartarus stibiatus den Brechweinstein Kaliumantimonyltartrat
 verschiedene Tartrate
  
Fiktionale Orte mit dem Namen Tartarus sind:
 ein Planet im Computerspiel Warhammer 40.000: Dawn of War
 ein Planet in der Fernsehserie Stargate – Kommando SG-1 
 ein Turm als Hauptschauplatz des Videospiels Shin Megami Tensei: Persona 3
 eine Landschaft im Videospiel Tales of the Abyss

Siehe auch:
 Tartaros (Begriffsklärung)
 Tartaro